Il doppio del torneo di tennis Ilheus Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Cássio Motta che hanno battuto in finale Sergio Casal e Javier Sánchez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (finale)
 Javier Frana /  Cássio Motta (Campioni)

 Charles Beckman /  Shelby Cannon (primo turno)
 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ilheus Challenger 1989